Catedral de Nuestra Señora de la Paz, puede referirse a:

República Argentina 
 Catedral Nuestra Señora de la Paz, Ciudad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

República de El Salvador 
  Catedral Nuestra Señora de la Paz, Ciudad de San Miguel

Estado Plurinacional de Bolivia 
 Catedral Metropolitana (La Paz), Ciudad de La Paz, Departamento de La Paz (Bolivia)

República Democrática del Congo 
 Catedral de Nuestra Señora de la Paz (Bukavu), Ciudad de Bukavu, Provincia de Kivu del Sur.

EUA 
 Catedral de Nuestra Señora de la Paz (Honolulu), Ciudad de Honolulu, isla de Oahu, Estado de Hawái.

República de Filipinas 
 Catedral de Nuestra Señora de la Paz (Antipolo), Ciudad de Antipolo, Provincia de Rizal, isla de Luzón.

E. U. Mexicanos 
 Catedral de La Paz, Ciudad de La Paz, Estado de Baja California Sur.

República Bolivariana de Venezuela 
 Catedral de Nuestra Señora de la Paz (Trujillo, Venezuela), Ciudad de Trujillo, Estado homónimo.